Серге́й Каря́кин:
 Карякин, Сергей Александрович (род. 1990) — украинский и российский шахматист.
 Карякин, Сергей Васильевич (род. 1991) — российский автогонщик.
 Карякин, Сергей Витальевич (род. 1981) — российский биатлонист.
 Карякин, Сергей Николаевич (род. 1988) — российский пятиборец.
 Карякин, Сергей Юрьевич (1972—2022) — российский актёр.